Rogoźnica ist Name folgender Orte in Polen:
 Rogoźnica (Głogów Małopolski), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Głogów Małopolski
 Rogoźnica (Międzyrzec Podlaski), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Międzyrzec Podlaski
 Rogoźnica (Strzegom) (Groß Rosen), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Strzegom
 Rogoźnica (Drawno) (Räumde), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Drawno